Павел Кесаревич (Ксавериевич) Хвощинский (1792—1852) — генерал-лейтенант, директор Полоцкого кадетского корпуса.

Биография 
Родился 20 февраля 1792 года.

После получения домашнего образования вступил в гражданскую службу.

С началом вторжения Наполеона в Россию Хвощинский был переименован из губернских секретарей в подпоручики и в рядах Петербургского ополчения с отличием участвовал в Отечественной войне 1812 года. За отличие в сражениях под Полоцком и при Чашниках был награждён орденом Св. Анны 4-й степени, за сражение под Борисовым — орденом Св. Владимира 4-й степени. Вслед за тем Хвощинский был произведён в поручики и 12 марта 1813 года переведён в Могилевский пехотный полк, в рядах которого принял участие в Заграничных кампаниях 1813 и 1814 годов; и был награждён орденом Св. Анны 2-й степени. По окончании военных действий и возвращении в Россию Хвощинский 30 декабря 1814 года был переведён тем же чином в лейб-гвардии Преображенский полк; в рядах последнего полка он получил чины штабс-капитана (15 июля 1819) и капитана (31 декабря 1820).

В 1818 году присоединился к работам петербургской масонской ложи «Орла российского», в которой занял пост оратора.

22 апреля 1823 года, по производстве в чин полковника, Хвощинский был переведён в лейб-гвардии Московский полк. Он состоял членом Союза благоденствия, но во время восстания к декабристам не присоединился, напротив, оказывал активное противодействие восставшим и был ранен Д. А. Щепиным-Ростовским. На следующий день после восстания Хвощинский был пожалован флигель-адъютантом к императору Николаю I. Раннее участие П. К. Хвощинского в декабристском движении высочайше повелено оставить без внимания, и к следствию не привлекался.

Выступив со Сводным гвардейским полком в Персидский поход 1826—1827 годов, где он занимал должность командира 1-го батальона, Хвощинский находился во многих делах против неприятеля, и в том числе 1 июля 1827 года — при взятии войсками Паскевича крепости Аббас-Абада, 5 числа того же месяца — в сражении при Джаван-Булахе, 19 сентября — при взятии крепости Сардар-Абада и 1 октября — при завоевании Эривани. За отличие в этой кампании Хвощинский был 2 декабря 1827 года удостоен Высочайшего благоволения и 7 марта 1828 года награждён алмазными знаками к ордену Св. Анны 2-й степени.

Награждённый в 1828 году за персидскую кампанию орденом Св. Владимира 3-й степени, Хвощинский в апреле 1828 года был назначен председателем комиссии по разбору и приведению на русский вес приобретенного от персиян золота и серебра, а 28 августа 1831 года, с производством в генерал-майоры, определён к исследованию беспорядков по военным поселениям, после чего вскоре получил начальство над формировавшимися батальонами 2-й гренадерской дивизии.

В 1834 году Хвощинский был назначен директором Полоцкого кадетского корпуса и в этой должности оставался до 1842 года, когда был отчислен в управление военно-учебных заведений. Впоследствии был произведён в генерал-лейтенанты. Среди прочих наград имел орден Св. Георгия 4-й степени, пожалованный ему 11 декабря 1840 года за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах (№ 6179 по списку Григоровича — Степанова).

Умер 5 января 1852 года в Санкт-Петербурге, похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Литература 
 
 
 
 Милорадович Г. А. Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 год. СПб., 1886
 
 Скрутковский С. Э. Лейб-гвардии сводный полк на Кавказе в Персидскую войну с 1826 по 1828 год. СПб., 1896
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869.
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2001.

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Родившиеся 20 февраля
Родившиеся в 1792 году
Умершие 5 января
Умершие в 1852 году
Директора Полоцкого кадетского корпуса
Масоны России
Похороненные на Тихвинском кладбище, чьи могилы утрачены